Frankford Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Frankford Township (New Jersey), im Sussex County
 Frankford Township (Minnesota), im Mower County

Siehe auch:
 Frankfort Township